Rietz kan syfta på:

Georgrafi 

 Rietz, Tyrolen, kommun i Österrike
 Rietz-Neuendorf, kommun i Tyskland
 Wendisch Rietz, kommun i Tyskland

Personer 

 Aina Rietz (1885–1947), svensk sjuksköterska
 Allan Rietz (1890–1955), svensk jurist
 Astrid Rietz (1915–2007), svensk konstnär
 Axel Rietz (1860–1929), svensk präst
 Björn Rietz (född 1956), svensk copywriter
 Einar Rietz (1891–1967), svensk läkare
 Emil Rietz (1882–1958), svensk ingenjör
 Ernst Rietz (1815–1868), svensk språkforskare och präst
 Ernst Rietz (1847–1925), svensk agronom
 Ingrid Rietz (1900–1975), svensk konstnär
 Julius Rietz (1812–1877), tysk musiker
 Torsten Rietz (1887–1976), svensk läkare

Se även 
 Du Rietz